Intercity 2 oder InterCity 2 steht für:

 Intercity 2, Doppelstock-Intercityzüge der DB Fernverkehr, siehe Intercity 2 (Deutsche Bahn)
 InterCity 2, Doppelstock-Intercityzüge der finnischen Eisenbahn VR-Yhtymä, siehe InterCity (Finnland)